Mesterholdenes Europa Cup finale 1972 var en fodboldkamp der blev spillet den 31. maj 1972. Kampen blev spillet foran 61.354 tilskuere på De Kuip i den hollandske by Rotterdam, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1971-72. De deltagende hold var holandske Ajax Amsterdam og italienske FC Internazionale Milano. Det var kulminationen på den 17. udgave af Europa Cuppen, siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. 

Inter var for tredje gang nået frem til finalen, hvor de vandt i 1964 og '65. For Ajax var det andet år i træk de nåede frem til finalen, og andet år de vandt. I 1969 tabte de finalen til AC Milan. 

Angriberen Johan Cruyff scorede kampens to mål i det 47. og 76. minut. Han blev efterfølgende også kåret som kampens bedste spiller.

Kampen blev ledet af den franske dommer Robert Héliès.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1971/72  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1972
AFC Ajax
FC Internazionale Milano
Fodbold i 1972
Rotterdam